Шимон () — личное имя и фамилия. Известные носители:

 Перес, Шимон (1923—2016) — израильский политик, 9-й президент Израиля.
 Шимон Бар Иохай (II в. н. э.) — танна пятого поколения, один из виднейших еврейских законоучителей, каббалист.
 Агранат, Шимон (1906—1992) — израильский юрист, один из отцов-основателей, заложивших основы верховенства права, свободы слова и независимости судебной власти в Государстве Израиль. 3-й председатель Верховного суда Израиля.
 Шимон, Ласло (1948—2009) — венгерско-немецкий пианист.
 Шимон, Пал (1891—1922) — венгерский легкоатлет.
 Шимон, Тавик Франтишек (1877—1942) — чешский художник, график и скульптор по дереву.
 Шимон (рэпер) — российский рэпер, более известен как Шым.
 Шимон Африканович — знатный варяг, от которого производили свой род многие дворянские роды России.
 Шимон бен Лакиш (около 200—275) — агадист, бывший гладиатор

См. также 
 Семён
 Симон
 Симеон